Höfchen steht für
 Höfchen (Düren), Straße
 Höfchen (Hermeskeil), Stadtteil von Hermeskeil 
 Höfchen (Kriebstein), Ortsteil der Gemeinde Kriebstein in Sachsen
 Höfchen (Mainz), ein Platz in der Nähe des Mainzer Doms
Höfchen (Alt-Solingen), ein Wohnplatz in (Alt-)Solingen, Nordrhein-Westfalen
Höfchen (Höhscheid), Hofschaft im Stadtteil Höhscheid der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Höfchen, deutscher Name von Dworek, Polen
 Höfchen, deutscher Name von Arnutovce, Gemeinde in der Slowakei

Siehe auch:
 Höfgen
 Höffgen
 Am Höfchen
 Höflein
 Höfken